Levy steht für:
 Levy, Familienname
 (3673) Levy, Asteroid
 Haus Levy, Gebäude in Hamburg
 Levy Island, Insel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis